Quint Muci Escèvola (pretor 215 aC)
 Quint Muci Escèvola (cònsol 174 aC), fill de l'anterior
 Quint Muci Escèvola (cònsol 117 aC), fill de l'anterior
 Quint Muci Escèvola (cònsol 95 aC), besnet de primer